Júlia és un nom femení que prové del llatí Julius de la família romana Gens Júlia, que aquest prové de Julus, fill d'Enees, rei de Dardània, i la princesa troiana Creusa, filla de Príam (rei de Troia). L'Etimologia del nom, possiblement, pugui derivar-se de ιουλος grec (ioulos) "suau, de cabell, barba" o, alternativament, de nom del déu romà Júpiter.

Santoral 
 vegeu: Santa Júlia

Traducció en altres idiomes 
 Albanès: Xhulia, Xhuliana, Gjylië.
 Alemany: Julia, Juliana, Julitta, Julie, Juliane.
 Anglés: Julia, Gill, Gillian, Jill, Jillian, Jillie, Jilly, Jools, Jules, Julianna, Julianne, Julie, July, Juliet.
 Àrab: جوليا.
 Búlgar: Iulia, Улья / Yulie, Юлия. /Yuliya, Ульяна / Yuliana.
 Castellà: Julia.
 Coreà: 줄리아.
 Cors: Ghjulia.
 Croat: Julija, Julia, Juli.
 Eslovac: Júlia, Julka, Julinka.
 Eslovè: Julija, Julijana.
 Esperanto:Juliino.
 Estonià: Juulia.
 Euskera: Jule.
 Finlandès: Julia 
 Francés: Julie, Julienne, Julienna, Juliette, Julieta, Juliane.
 Furlà: Julie
 Gallec: Xulia
 Grec: Ίουλα (Íoula), Ιουλία (Ioulía).
 Hawaià: Iulia.
 Hongarès: Júlia, Julianna, Julinka, Juliska, Juli.
 Irlandès: Iúile, Síle.
 Islandès: Iúile.
 Italià: Giulia, Giuliana, Giulietta, Giuliett, Giulina.
 Japonés: ジュリア.
 Letó: Džūliaja, Julija.
 Lituà: Julija.
 Llatí: Iulia, Ivlia, Julia.
 Neerlandès: Juliana, Julitta, Julie.
 Noruec: Junia.
 Polonès: Julianna, Julcia, Julka, Julia.
 Portuguès: Júlia, Juliana.
 Romanès: Iulia, Iuliana.
 Rus: Uliana, Yulia, Yuliana, Yuliya.
 Serbi: Јулија / Julija, Yuliya.
 Serbocroat: Јулија.
 Suec: Jorna, Jillie, Julia.
 Turc: Hülya.
 Txec: Julie.
 Ucraïnès: Ulyana, Yulia.

Júlies cèlebres 
 Vegeu aquí articles de la viquipèdia que comencen per Júlia
 Vegeu aquí articles de la viquipèdia que comencen per Julia

Polítiques 
 Julia García-Valdecasas Salgado, exministra d'Administracions Públiques.
 María Julia Pou Brito del Pino, primera dama de l'Uruguai..
 Iúlia Timoixenko, Primera Ministra d'Ucraïna.

 Actrius 
 Julie Andrews, actriu britànica.
 Juliette Binoche, actriu francesa.
 Julie Christie, actriu britànica.
 Julia Ormond, actriu britànica.
 Julia Roberts, actriu estatunidenca.
 Julieta Serrano i Romero, actriu catalana.
 Iúlia Sólntseva, directora de cinema ucraïnesa.
 Julie Walters, actriu britànica.

Cantants i compositores 
 Julie Candeille, una compositora francesa.
 Juliette Gréco, cantant francesa.
 Julieta Venegas, cantant pop mexicana.

Escriptores 
 Júlia Costa i Coderch, escriptora catalana.
 Julia Navarro, escriptora madrilenya.

Esportistes 
 Julie Coin, tennista francesa.
 Júlia Menéndez i Ortega, jugadora d'hoquei sobre herba.

Altres 
 Julia Ann,actriu porno i ballarina de striptease estatunidenca.
 Júlia Coromines i Vigneaux, psicoanalista catalana.
 Júlia von Hauke, de la Casa de Battenberg i de la dinastia de Hesse-Darmstadt.

Prenoms femenins
Prenoms llatins